Admiral Hipper er både navn på en tysk admiral og på et krigsskib, der blev opkaldt efter ham:

 Admiral Franz Ritter von Hipper (1863–1932) –
 Admiral Hipper (svær krydser) –